Schwedenturm steht für:

 Schwedenturm (Wagenitz), einen 1571 errichteten Küchenbau im Ortsteil Wagenitz von Mühlenberge
 Schwedenturm (Insel Mainau), einen im 16. Jahrhundert errichteten Wachturm auf der Südwestseite der Insel Mainau im Bodensee
 einen Wachturm der einstigen Stadtbefestigung im baden-württembergischen Gengenbach
 einen Wachturm der mittelalterlichen Befestigungsanlage in Auerbach in der Oberpfalz, siehe Auerbach in der Oberpfalz#Schwedenturm 
 einen Treppenturm des Zisterzienserklosters Eberbach 
 einen Turm in Augsburg, der an die Einnahme der Fuggerstadt durch die schwedische Armee erinnert
 einen Turm am historischen Marktplatz von Luhe-Wildenau
 Schwedenturm (Fels), einen nahe dem Kurort Rathen gelegenen Fels im Elbsandsteingebirge
 den im Volksmund „Schwedenturm“ genannten Örlinger Turm in Ulm